

Населені пункти та їхні частини

 Доли — село в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Доли — село в гміні Ґоньондз Монецького повіту Підляського воєводства
 Доли — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Доли — село в гміні Каменець Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Доли — частина міста Добжинь-над-Віслою в Ліпновському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Доли — частина міста Казімеж-Дольний в Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Доли — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Доли — частина міста Злочев у Серадзькому повіті Лодзинського воєводства
 Доли — частина міста Бжеще в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Доли — частина міста Динів у Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Доли — частина міста Бусько-Здруй в Буському повіті Свентокшиського воєводства
 Доли — частина села Женчково в гміні Злавесь-Велька Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Доли — частина села Станіславка в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Доли — частина села Суховоля в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Доли — частина села Стшешковіце-Дуже в гміні Неджвиця-Дужа Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Доли — частина села Подстари-Замосць у гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Доли — частина села Бжуза в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Доли — частина села Стробін у гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Доли — частина села Ґоленсько в гміні Хонсно Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Доли — частина села Вежхляс у гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Доли — частина села Ксьонжніце-Великі в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Доли — частина села Домбрувка-Щепановська в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Доли — частина села Янковиці в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Доли — частина села Ґрембиниці в гміні Зельонкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Доли — частина села Пшибиславіце в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Доли — частина села Карньовиці в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Доли — частина села Венцлавіце-Дворські в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Доли — частина села Антолька в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Доли — частина села Щепановиці в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Доли — частина села Насеховиці в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Доли — частина села Дульова в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Доли — частина села Владислав у гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Доли — частина села Полянка-Галлера в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Доли — частина села Заґроби в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Доли — частина села Виці в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Доли — частина села Лавечко-Старе в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Доли — частина села Бялка в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Доли — частина села Рафалівська Воля (Воля-Рафаловська) в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Доли — частина села Блендова-Тичинська в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Доли — частина села Футома в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Доли — частина села Гандзлювка в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Доли — частина села Любатова в гміні Івонич-Здруй Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Доли — частина села Сурова в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Доли — частина села Ожехув у гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Доли — частина села Корчина в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Доли — частина села Кожухув у гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Доли — частина села Рацлавувка в гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Доли — частина села Ноцкова в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Доли — частина села Баканюк у гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Доли — частина села Борова в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Доли — частина села Медзьно в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Доли — частина села Коричани в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Доли — частина села Костшина в гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Доли — частина села Томішовіце в гміні Неґова Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Доли — частина села Ґури в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Доли — частина села Моравянкі в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Доли — частина села Подґає в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Доли — частина села Чосткув у гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Доли — частина села Садове в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Доли — частина села Малошув у гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Доли — частина села Вулька-Пентковська в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Доли — частина села Бичув у гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Доли — частина села Колкув у гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Доли — частина села Скшипачовиці в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Доли — частина села Плехувка в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Доли — частина села Заґуже в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Доли — частина села Слядкув-Дужи в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Доли — частина села Покшивниця в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Доли — колонія в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Доли — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки